Ви́ктор Медве́дев:
 Медведев, Виктор Александрович (1922—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Медведев, Виктор Иванович (1922—1968) — Герой Советского Союза.
 
 Медведев, Виктор Тихонович (род. 1941) — советский и российский учёный.